Openbaar vervoer in Groningen (stad)
 Openbaar vervoer in Groningen (provincie)